Bančići (Ljubinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Ljubinje, BiH
 Bančići (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH